Кубок чемпионов ФИБА Африка — африканский клубный баскетбольный турнир. Первый сезон был сыгран в 1972 году. Турнир считается сильнейшим континентальным турниром на территории Африки, проводится под эгидой ФИБА Африка.

Победители и призёры

Титулы по клубам

Чемпионы по странам

Примечания

Ссылки 
ФИБА Африка

Международные клубные баскетбольные соревнования